Можайка — река в Калужской области России. Ранее известна как река Мосалка.

Протекает по территории Мосальского района. Исток — у деревни Шубино, впадает в реку Рессу в 68 км от её устья по левому берегу, у села Тарасково. Длина реки составляет 14 км.

Вдоль течения реки расположены: районный центр — город Мосальск, сёла Ивонино и Тарасково, деревни Шубино, Харинки, Зубово и Пищалово.

Происхождение названия реки и города Мосальска связывают с балтскими племенами. Есть версия, что река Мосалка произошла от латышского слова "masala" (в переводе - "овод") с добавлением русского суффикса -ка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100412110000021207.

Примечания 

Притоки Рессы
Реки Мосальского района